«Не горюй!» () — советский комедийно-драматический художественный фильм, снятый в  году режиссёром Георгием Данелией. Фильм представляет собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», перенесённую в Грузию конца XIX — начала XX века.

Сюжет 
Грузия, конец XIX века. Бенжамен Глонти (Вахтанг Кикабидзе) недавно выучился в Петербурге на врача и вернулся домой в родной город. Он не торопится расплатиться с долгами за обучение и приступить к лечению пациентов, а проводит время в кутежах с друзьями, среди которых адвокат Додо и писарь Лука, являющийся зятем Бенжамена. Содержать его и остальную большую семью приходится его сестре Софико (Софико Чиаурели). Пытаясь вразумить брата женитьбой, она сводит его с девушкой Мери из состоятельной семьи местного лекаря Цинцадзе, которая любит поручика Ишхнели. Беззаботная жизнь Бенжамена неожиданно осложняется. Он не интересуется женитьбой, а предпочитает встречаться с женой духанщика Марго. Но после прихода Авессалома Шалвовича, который одолжил Бенжамену деньги на обучение в Петербурге и теперь требует их назад, угрожая посадить Глонти в тюрьму, он подчиняется решению Софико. Ситуация усугубляется появлением поручика Алекса Ишхнели, который запрещает Бенжамену видеться с Мери, чем задевает его самолюбие.

В гостях у доктора Левана Бенжамен производит на того впечатление тем, что является таким же беспечным человеком, как и сам Цинцадзе, поэтому он решает выдать Мери именно за Бенжамена. К тому же поручик Ишхнели не нравится Левану своим высокомерием и тем, что промотал наследство родителей, спустив эти деньги на покупку автомобиля.

Идя домой через лес, Бенжамен встречается с самодовольным князем Вамехом Вахвари, который требует от Глонти поклониться ему. Бенжамен отказывается, за что князь приказывает своим слугам избить и связать его, после чего заставляет Бенжамена поцеловать его в зад. Униженный Бенжамен уходит жить в горы. Спустя некоторое время князь Вахвари подавился костью форели, но ни один доктор не хочет его лечить, так как боится издевательств со стороны князя. Бенжамен приходит к князю, объявляет кость ядовитой и обещает помочь ему, но с одним условием: на этот раз сам князь Вахвари должен поцеловать Глонти в зад, чтобы они оба были квиты. Взбешённый князь приказывает слугам убить Бенжамена, но после уговоров со стороны княгини соглашается на условие.

На следующий день весь город узнаёт о том, что князь Вахвари поцеловал Бенжамена в зад. Князь шлёт своего слугу с большой суммой денег в обмен на молчание Бенжамена, но тот отказывается принять их. Присутствующий при этом Авессалом Шалвович выходит из себя и подаёт жалобу на Бенжамена, после чего тот оказывается в тюрьме за неуплату долгов. Спустя некоторое время Софико и Лука выкупают его из тюрьмы, продав дом и переселившись в лесную хижину, где у них рождается ещё один ребёнок.

Бенжамен приходит в гости к Мери, где встречает её вместе с поручиком Ишхнели. Тот начинает грязно оскорблять Софико и её семью, за что Глонти сбрасывает поручика с балкона дома Цинцадзе. Разъярённый поручик вызывает Бенжамена на дуэль. От Мери Бенжамен узнает, что она беременна, а поручик Ишхнели является отцом её будущего ребёнка.

Следующим утром Бенжамен и Лука приходят в лес на дуэль, где их уже ждёт секундант поручика капитан Габриадзе. Тот проверяет пистолеты, как бы невзначай сообщив Луке, у какого из них тугой спуск. В этот момент на коне приезжает Леван Цинцадзе, сообщает, что Мери сбежала из дома вместе с поручиком Ишхнели и умоляет Бенжамена найти и вернуть его дочь. Поручик и Мери готовятся бежать в Тифлис на поезде, навсегда покинув родные места. Купив билеты на поезд, в станционном буфете поручик сталкивается с пьющим шампанское князем Вахвари. Ишхнели требует от обслуживающего князя буфетчика две бутылки сельтерской воды без очереди. Удивлённый таким нахальством князь Вахвари решает узнать, почему поручик относится к нему без должного уважения. Ишхнели обзывает князя хамом, за что получает от него шампанским в лицо. Оскорблённый поручик вызывает князя Вахвари на дуэль. Прямо в здании вокзала князь убивает Ишхнели. От потрясения у Мери начинаются преждевременные роды, во время которых она умирает.

Через некоторое время Бенжамен приходит к постаревшему и тяжелобольному Левану Цинцадзе, который спрашивает, сколько ему ещё осталось жить. Получив ответ от Бенжамена, Цинцадзе решает устроить последнее застолье в своей жизни, куда приглашает всех своих друзей. Он просит не скорбеть по нему после смерти и оставляет Бенжамену в наследство свой дом. Наступившей зимой Бенжамен усыновляет осиротевшего ребёнка Мери и поручика Ишхнели. Он возвращается с младенцем жить в семью Луки и Софико.

В ролях 
 Серго Закариадзе — Леван Николаевич Цинцадзе, пожилой лекарь
 Вахтанг Кикабидзе — Бенжамен Варламович Глонти, молодой врач
 Софико Чиаурели — Софико, сестра Бенжамена
 Анастасия Вертинская — Мери Цинцадзе, дочь Левана
 Лия Гудадзе — Марго, жена Вано
 Верико Анджапаридзе — мать Коки Каландадзе
 Сесиль Такаишвили — тётя Домна
 Ариадна Шенгелая — княгиня Вахвари
 Георгий Кавтарадзе — Лука, муж Софико, писарь
 Ипполит Хвичиа — Сандро, шарманщик
 Карло Саканделидзе — Додо, адвокат
 Давид Абашидзе — князь Вамех Вамехович Вахвари
 Котэ Даушвили — отец Гермоген
 Евгений Леонов — Егор, отставной солдат
 Сергей Филиппов — Эрос, цирюльник
 Абессалом Лория — Савле, аптекарь
 Леван Шамилов — Варлам, сын Софико
 Ия Нинидзе — Цицино, дочь Софико
 Нана Канделаки — Като, дочь пациентки, больной малярией
 Баадур Цуладзе — Вано, духанщик
 Мераб Кокочашвили — поручик Алекс Ишхнели (озвучивает Феликс Яворский)
 Гия Бадридзе — капитан Габриадзе, секундант на несостоявшейся дуэли
 Давид Кобахидзе — Авессалом Шалвович, кредитор
 Фрунзик Мкртчян — турок-контрабандист
 Зураб Капианидзе — слуга князя Вахвари
 Александре Купрашвили — Коста, внук пациента Бенжамена
 Виктор Дейсадзе — тюремный надзиратель
 Ираклий Нижарадзе — Пётр, муж тёти Домны
 Реваз Барамидзе — Кока Каландадзе, пациент Бенжамена
 Григол Талаквадзе — Ванечка, барабанщик
 Екатерина Верулашвили — Тамара, жена Ванечки
 Марика Чичинадзе — дочь князя Вахвари
 Георгий Данелия — офицер на станции
 Рене Хобуа (вымышленный актёр)

Музыка 
В конце последней встречи друзей у Левана (Серго Закариадзе) Бенжамен поёт грузинскую церковную песню «Шен хар венахи…» («Ты еси лоза») Эту же песню Серго Закариадзе поёт в фильме «Отец солдата», в эпизоде, где в Германии он нашёл виноградник.

Примечания

Литература

См. также 
 Мой дядя Бенжамен — французская экранизация произведения Клода Тилье

Ссылки 
 «Не горюй» на сайте «Мосфильма»

Кинокомедии 1969 года
Комедийно-драматические фильмы СССР
Экранизации произведений Клода Тилье
Фильмы по сценариям Резо Габриадзе
Фильмы с музыкой Гии Канчели
Фильмы СССР 1969 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы на русском языке